Medelpad kan syfta på:

Medelpad, landskap i Sverige
Medelpads Fotbollförbund, fotbollsförbund i Sverige
Medelpads golfdistriktsförbund, golfdistriktsförbund i Sverige
Medelpads kontrakt
Medelpads valkrets